Sender Policy Framework, een protocol om spam in e-mail te verminderen
 Sun Protection Factor, bepaalde sterkte van een zonnebrandmiddel
 Seasonal performance factor (of HSPF: heating seasonal performance factor), een correctiefactor in een warmtepomp